Erdélyi Ágnes (1914–1944) költő, író
Erdélyi Ágnes (?) tanár, művelődésszervező
Erdélyi Ágnes (1944-) filozófus, fordító